Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2001 состоялся в городе Чонджу (Южная Корея) с 6 по 10 ноября 2001 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 5 мужских и 5 женских команд.

В мужском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Новой Зеландии; третье место заняла сборная Австралии.

В женском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Австралии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2002.

Впервые в чемпионате приняли участие мужская и женская сборные Тайваня.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2001
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Ноябрь 2001 года
Спорт в Республике Корея в 2001 году